Limes peut désigner:
 limes, le nom d'un système de fortification romain ;
 Limes, un village de Belgique faisant partie de la commune de Meix-devant-Virton ;
 Limes, une publication trimestrielle en Italie, du groupe de L'Espresso ;
 Limes, une rivière du sud de la France, dans le département du Tarn ;
 Limes, un jeu de société sorti en 2014 ;
 Limes and Napoleon, un jeu vidéo.